Gumrah ist der Titel einiger südasiatischer Filme:

 Gumrah (1959), pakistanischer Film von Regisseur Anwar Kamal Pasha 
 Gumrah (1963), mit Ashok Kumar, Mala Sinha und Sunil Dutt in den Hauptrollen
 Gumrah (1976), mit Reena Roy, Subhash Ghai und Danny Denzongpa in den Hauptrollen
 Gumrah (1993), mit Sanjay Dutt und Sridevi in den Hauptrollen